Junta de Galicia es el nombre de varias estructuras en las que se organizó o poder político en Galicia a lo largo de su historia:

 Junta del Reino de Galicia, institución creada en 1528, que fue la representación del Reino de Galicia cuando este formaba parte de la Corona de Castilla, y que perduró, con algunas interrupciones, hasta la reforma liberal del Estado, en 1833. Era un organismo colectivo formado por los diputados de las 7 ciudades o provincias (Santiago, Betanzos, La Coruña, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy) que se reunían para tratar asuntos relacionados con el conjunto del Reino. Su origen no está claro, y hoy en día se acepta que hay una relación directa entre la Junta y las reuniones de la Santa Hermandad, de las que partiría la costumbre de mantener reuniones periódicas entre los representantes de las principales ciudades para solventar las cuestiones relativas al reparto de tributos y a las levas militares.

 Junta Suprema del Reino de Galicia o Junta Suprema de Galicia, gobierno realmente soberano de Galicia durante el año 1808, al comienzo de la Guerra de la Independencia, cuando Galicia era el único territorio del Reino de España libre (aún) de la presencia del ejército francés, y que fue creada para dirigir la lucha contra los franceses y mantener el orden público. La Junta Suprema asumió funciones militares, legislativas y de relaciones internacionales hasta la creación de la Junta Central española.

 Junta Superior de Galicia, creada en diciembre e 1809 en cuanto salieron de Galicia los franceses y se le encargó, por a Junta Central, al Capitán General de Galicia que recuperase el poder que tradicionalmente había ejercido. En algunas atribuciones fue la sucesora de la Junta Suprema (que desapareció en diciembre de 1808), pero sin ningún poder político, siendo más bien una delegación de la Junta Central en el país.

 Junta Superior de Galicia, junta que, en 1836, constituyeron los carlistas gallegos en La Coruña, al comienzo de la primera guerra carlista.
 
 Junta Central de Galicia, constituida en 1843 (poco después de la supresión de la Junta del Reino de Galicia) y presidida por José María Suances, opuesta a la regencia de Espartero.

 Junta Superior de Gobierno de Galicia, organizada en el curso de la Revolución gallega de 1846 impulsada por Solís y fundada en Santiago bajo la presidencia de Pío Rodríguez Terrazo y de la que era secretario Antolín Faraldo; acabaría con el fusilamiento de los Mártires de Carral (Solís incluido).

 Junta de Galicia, órgano del poder ejecutivo de Galicia desde 1978, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, actualmente vigentes.